Bockermann ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Bockermann (* 1928), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Gustav Bockermann (1894–1973), deutscher Politiker und Kreisleiter der NSDAP